

Persone
Alexei Raducanu – ex canottiere rumeno.
Claudiu Nicu Răducanu – ex calciatore rumeno, di ruolo attaccante (n.1976).
Dumitru Răducanu – ex canottiere rumeno (n.1967).
Emanoil Răducanu – ex cestista romeno (n.1929).
Emma Raducanu – tennista britannica di origini rumene e cinesi (n.2002).
Johnny Răducanu – pianista jazz rumeno di etnia rom (n.1931).
Marcel Răducanu – ex calciatore rumeno, di ruolo centrocampista (n.1954). 
Rică Necula Răducanu – ex calciatore rumeno, di ruolo portiere (n.1946).
Robert Răducanu – calciatore rumeno, di ruolo attaccante (n.1996).
Sebastian Răducanu – senatore rumeno (n.1981).

Altro
Radu
Rădulescu